Popis pobjednika Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji za muškarce:

Statistika po državama 

Wimbledonski pojedinačni pobjednici
Wimbledonski pojedinačni pobjednici

ar:فائزون بفردي رجال ويمبلدون
en:List of Wimbledon Gentlemen's Singles champions
es:Campeones de Wimbledon (Individual hombres)
hu:Wimbledoni bajnokok, férfi egyes
it:Torneo di Wimbledon (singolare maschile)
ru:Победители Уимблдонского турнира среди мужчин